Kommunlistan kan syfta på:
 Kommunlistan (Avesta) – lokalt politiskt parti i Avesta kommun
 Kommunlistan (Hedemora) – lokalt politiskt parti i Hedemora kommun
 Kommunlistan (Storumans kommun) – lokalt politiskt parti i Storumans kommun
 Kommunlistan (Älvdalens kommun) – lokalt politiskt parti i Älvdalens kommun